Алексей Усков:
 Усков, Алексей Алексеевич (1902—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Усков, Алексей Васильевич (род. 1962) — российский футболист, игрок в мини-футбол.